Řád za sportovní zásluhy je označení pro několik státních vyznamenání:

 Řád za sportovní zásluhy – francouzské státní vyznamenání
 Řád za sportovní zásluhy – jihokorejské státní vyznamenání
 Řád za sportovní zásluhy – kamerunské státní vyznamenání
 Řád za sportovní zásluhy – madagaskarské státní vyznamenání
 Řád za sportovní zásluhy – státní vyznamenání Pobřeží slonoviny
 Řád za sportovní zásluhy – rumunské státní vyznamenání
 Řád za sportovní zásluhy – španělské státní vyznamenání
 Řád za sportovní zásluhy – venezuelské státní vyznamenání